Piapara é o nome vulgar de Leporinus elongatus, um peixe com escamas; corpo alongado, um pouco alto e fusiforme. Tem coloração prateada, com três manchas pretas nas laterais do corpo, e nadadeiras amareladas. A piapara alcança em média 40 cm de comprimento total e 1,5 kg, atingindo os indivíduos maiores cerca de 80 cm e 6 kg. Esta espécie pertence à família Anostomidae, que possui uma grande diversidade de gêneros e espécies com representantes em todas as bacias hidrográficas brasileiras, conhecidos como aracus (bacia amazônica), piaus (bacia Araguaia-Tocantins, Paraná e São Francisco), piavuçu, piava, piau etc.

Referências 

Characiformes
Peixes descritos em 1758